Донжё () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Донжё () — коммуна во французском департаменте Верхняя Марна